Astrup Sogn henviser til flere artikler:
 Astrup Sogn (Mariagerfjord Kommune) – et sogn i Mariagerfjord Kommune og i Hadsund Provsti
 Astrup Sogn (Århus Kommune) – et sogn i Århus Kommune og i Århus Søndre Provsti
 Astrup Sogn (Hjørring Kommune) – et sogn i Hjørring Kommune og i Frederikshavn Provsti